James Barnes (1801-1869), un général américain.
 James Barnes (né en 1949), un compositeur américain.
 James Barnes, un super héros de bande dessinée de l'éditeur Marvel Comics, ancien partenaire de Captain America en tant que Bucky, devenu le Soldat de l’hiver.